Plaats in Indonesië
 Sitamiang (Onan Runggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Samosir in de provincie Noord-Sumatra
 Sitamiang (Padangsidimpuan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra